

Film 
 Knockin' on Heaven's Door – film del 1997 diretto da Thomas Jahn
 Knockin' on Heaven's Door – film del 2014 diretto da Desmond Elliot

Musica 
 Knockin' on Heaven's Door – singolo di Bob Dylan del 1973
 Knockin' on Heaven's Door – album degli Heaven del 1985
 Knockin' on Heaven's Door – singolo dei Guns N' Roses del 1992